Charagaoeli (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Imereti
 Charagaoeli (stad), de hoofdplaats van deze gemeente